Scott Brown puede referirse a:

 Scott Brown (1959-), político estadounidense;
 Scott Brown (1985-), futbolista escocés; o
 Denise Scott Brown (1931-), arquitecta, urbanista, escritora zambiana.